Westfalen (pol. Westfalia) – kraina historyczna
 Westfalen – królestwo (niem. (Königreich Westfalen)
 Westfalen – prowincja (Provinz Westfalen)

Zobacz też:
 Nordrhein-Westfalen
 SMS Westfalen
 Westfalen AG
 Westphalen
 Westphalia